Кокосов — русская фамилия; имеет женскую форму Кокосова.

 Известные носители 
 Кокосов, Виктор Николаевич (род. 1963) — российский журналист и литератор. 
 Кокосов, Владимир Яковлевич (1845—1911) — русский писатель и врач, очеркист, автор воспоминаний, действительный статский советник.